Filmy
 America – film w reż. Jerzego Skolimowskiego z 2008 roku

 Geografia
 America – wieś w Holandii na północy Limburgii, w gminie Horst aan de Maas
 America (ang. America Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 America (ang. America Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule

 Muzyka
 America – zespół rockowy
 America – album Modern Talking
 America: A 200-Year Salute in Story and Song – album Johnny'ego Casha
 America – album 30 Seconds to Mars
 America – piosenka z musicalu West Side Story
 America – singel grupy Killing Joke z albumu Outside the Gate
 America – singel grupy Razorlight

 Sport
 Club América – meksykański klub piłki nożnej
 America – historyczny szkuner

Zobacz też 

 Ameryka (ujednoznacznienie)